Юхан Карлссон ():
* Карлссон, Юхан (en; род. 1966) — шведский теннисист.
 Карлссон, Юхан (en; род. 1975) — шведский футболист.
 Карлссон, Юхан (en; род. 1981) — шведский футболист.
 Карлссон, Юхан (род. 2001) — шведский футболист.